Název Branná má více sídel:

 Branná – obec v okrese Šumperk
 Branná (Třeboň) – část města Třeboně v okrese Jindřichův Hradec
 Branná (Malšín) – osada u Vltavy v katastrálním území Běleň obce Malšín v okrese Český Krumlov
 Dolní Branná – obec v okrese Trutnov, Královéhradecký kraj
 Horní Branná – obec v okrese Semily, Liberecký kraj

vodní toky
 Branná (přítok Moravy) – říčka v povodí horní Moravy na pomezí okresů Jeseník a Šumperk
 Branná (přítok Všímarského potoka) – potok v povodí horní Vltavy na území obce Malšín v okrese Český Krumlov

Externí odkazy